Brahine est la transcription en français du biélorusse ou de l’ukrainien Брагiн, et Braguine celle de son équivalent russe Брагин.
On écrit aussi Brahin ou Bragin, qui en réalité sont les transcriptions correspondantes en anglais.

Toponyme 
Brahine ou Braguine est une commune urbaine de Biélorussie et le centre administratif du raïon de Brahine.

Patronyme 

 Akhath H. Brahine (Аха́ть Хафі́зович Бра́гін, 1953-1995), patron du crime, homme d’affaires et président de club sportif ukrainien.
 Alexandre A. Braguine (Александр Александрович Брагин, 1954-), colonel général du FSB russe.
 Alexandre M. Braguine (Александр Михайлович Брагин, 1881-1955), chanteur d’opéra russe.
 Alexeï F. Brahine (Аляксей Фёдаравіч Брагін, 1905-1941), dirigeant communiste et résistant biélorusse.
 Alexeï V. Braguine (Алексей Васильевич Брагин, 1916-1980), vétéran de l’Armée rouge et héros de l'Union soviétique.
 Alexeï V. Braguine (Алексей Владимирович Брагин, 1983-), chef de projet international et président de la Fondation ReactOS en Russie.
 Anatole M. Brahine (Анатоль Міхайлавіч Брагін, 1909-1989), pédologue biélorusse.
 Ludmila I. Braguine (Людмила Ивановна Брагина, 1943-), coureuse de demi-fond russe, championne olympique en 1972 et six fois détentrice d’un record du monde.
 Nikolaï Braguine (Николай Михайлович Брагин, 1902-1940), commissaire politique de l’Armée rouge et héros de l'Union soviétique.
 Roman G. Braguine (Роман Геннадьевич Брагин, 1987-), joueur de volley-ball russe.
 Sergueï Braguine (Sergei Bragin, 1967-), joueur de football estonien.
 Valéry N. Braguine (Валерий Николаевич Брагин, 1956-), entraîneur de hockey sur glace russe.
 Vassili E. Braguine (Василий Евграфович Брагин, 1847-1920), entrepreneur et philanthrope russe, député de la première Douma impériale.
 Vassili E. Braguine (Василий Ефимович Брагин, 1920-1969), lieutenant de l’Armée rouge et héros de l'Union soviétique.
 Vassili P. Braguine (Василий Петрович Брагин, 1926-1963), sergent de l’Armée rouge et héros de l'Union soviétique.
 Vladimir E. Braguine (Владимир Евгеньевич Брагин, 1961-), scénariste et réalisateur russe.
 Vladimir G. Brahine (Володимир Григорович Брагін, 1896-1972), écrivain et dramaturge biélorusse.

Sciences et techniques 
 Brahin (ou Bragin, parfois Bragim) est le nom donné à une pallasite (météorite de la famille des sidérolithes) tombée près de la ville biélorusse de Brahine.

Homonymie de patronyme